Knap kan syfta på:

Knap (telekommunikation) – en T-formad fästanordning för att fästa och dragavlasta telekablar
Knap (sjöfart) – ett T-format beslag av trä, metall eller plast, för att belägga (fästa) tunna linor